Homalodisca — рід напівтвердокрилих комах родини цикадок (Cicadellidae).

Спосіб життя 
Живляться рослинним соком. Серед представників роду є небезпечні шкідники сільськогосподарських культур.

Види 
 Homalodisca admittens
 Homalodisca apicalis
 Homalodisca cornuta
 Homalodisca elongata
 Homalodisca excludens
 Homalodisca hambletoni
 Homalodisca ichthyocephala
 Homalodisca ignorata
 Homalodisca ignota
 Homalodisca indefensa
 Homalodisca insolita
 Homalodisca liturata
 Homalodisca lucernaria
 Homalodisca nitida
 Homalodisca noressa
 Homalodisca robusta
 Homalodisca spottii
 Homalodisca vitripennis

Примітки 

Цикадки
Роди цикадок